est une expression anglaise signifiant cœur d’or ou cœur en or. Plusieurs œuvres portent ce nom :
 , un film de George L. Sargent sorti en 1917.
 , un film de Travers Vale sorti en 1919.
 , une chanson de Neil Young
 Cœur en Or ( en version originale) est un vaisseau imaginé par Douglas Adams pour la saga Le Guide du voyageur galactique.
  est le titre original de l'épisode 13 de la série télévisée .